Saint-Amand (Fleurus), een plaatsje in Henegouwen

 Saint-Amand (Creuse)
 Saint-Amand (Manche)
 Saint-Amand (Pas-de-Calais)
ook:
Saint-Amand-de-Belvès, Dordogne
Saint-Amand-de-Coly, Dordogne
Saint-Amand-des-Hautes-Terres, Eure
Saint-Amand-de-Vergt, Dordogne
Saint-Amand-en-Puisaye, Nièvre
Saint-Amand-Jartoudeix, Creuse
Saint-Amand-le-Petit, Haute-Vienne
Saint-Amand-les-Eaux, Nord
Saint-Amand-Longpré, Loir-et-Cher
Saint-Amand-Magnazeix, Haute-Vienne
Saint-Amand-Montrond, Cher
Saint-Amand-sur-Fion, Marne
Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse
Saint-Amand-sur-Sèvre, Deux-Sèvres

gemeenten met de naam Saint-Amans
gemeenten met de naam Saint-Amant

Zie ook
Amandus (heilige), een heilige die men Sint Amands noemt
Sint-Amands, een plaatsje in de provincie Antwerpen